intrusie, het binnendringen van vloeibare magma in de aardkorst;
plutonisme, een 18e- tot 19e-eeuwse theorie in de geologie.